Детройт:

Населені пункти 
 Детройт — найбільше місто у штаті Мічиган, США
 Детройт — місто, штат Алабама
 Детройт — місто, штат Мен
 Детройт — місто, штат Орегон
 Детройт — місто, штат Техас
 Детройт — селище, штат Іллінойс
 Детройт — переписна місцевість, штат Канзас

Інше 

 Детройт — річка в США
 Детройт — озеро в США
 Детройт (сорт буряка) — сорт буряка